Costanza Rangoni (XV secolo) – sposò Galasso da Correggio (?-1441)
Costanza Rangoni (1495-1567) – sposò Cesare Fregoso
Costanza Rangoni (?-1586) – figlia di Battista, sposò Bonifacio Gozzadini di Bologna; presente nel Ritratto di Costanza Rangoni, contessa Gozzadini del Parmigianino
Costanza Rangoni (XVII secolo) – sposò Francesco Bentivoglio di Alberto
 Elisabetta Costanza Rangoni (?-1832) – sposò Luigi III Gonzaga